Südflanke steht für:
 den südlichen Steilhang eines Berges oder Höhenrückens
 Operation Südflanke, deutsche Militärunternehmung